Edmund Jankowski (biotechnolog)
 Edmund Jankowski (językoznawca)
 Edmund Jankowski (samorządowiec)  
 Edmund Jankowski (sportowiec)